Cloverport ist der Name zweier Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Cloverport (Kentucky), im Breckinridge County, im US-Bundesstaat Kentucky
 Cloverport (Tennessee), im Hardeman County, im US-Bundesstaat Tennessee